Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 11 lutego na Alpensia Biathlon Centre w Daegwallyeong-myeon.

Mistrzem olimpijskim został Niemiec Arnd Peiffer. Drugie miejsce zajął Czech Michal Krčmář, a na trzecim stopniu podium uplasował się Dominik Windisch reprezentujący Włochy.
W zawodach wzięła udział dwójka Polaków - Grzegorz Guzik był 59, a Andrzej Nędza-Kubiniec 67.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018